Compitum bezeichnet:
 in der römischen Antike einen Kreuzweg, bzw. den dort befindlichen Larenschrein, siehe Compitalia
 einen Teil des Blütengriffels, siehe Compitum (Botanik)